Chalis steht für:

 Chalis (Irak), eine Stadt im Irak

Chalis ist der Familienname folgender Personen:

 Junis Chalis (1919–2006), afghanischer Politiker

Siehe auch:
 Challis